Monségur est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Monségur (Gironde), commune française de la Gironde
 Monségur (Landes), commune française des Landes
 Monségur (Lot-et-Garonne), commune française de Lot-et-Garonne
 Monségur (Pyrénées-Atlantiques), commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France